

Jeux vidéo 

 Les Sims est un jeu vidéo de simulation de personnages fictifs développé par Electronic Arts (EA Games).
 Les Sims sont les citoyens dans la série Les Sims mais aussi dans SimCity.

Sigle

 SIMS (Structured Inventory of Malingered Symptomatology)
 La SIMS est la technique d'analyse de surface Spectrométrie de masse à ionisation secondaire d'après l'acronyme anglais Secondary Ion Mass Spectrometry.
 Services Institute of Medical Sciences, école de médecine située à Lahore au Pakistan

Armement 

 L' est un destroyer américain de classe Sims coulé par les japonais le .

Patronyme 

 Bella Sims (2005-), nageuse américaine ;
  (1873-1928), peintre britannique ;
 Charles C. Sims (1938-2017), mathématicien américain ;
 Christopher A. Sims, économiste américain, prix Nobel d'économie 2011 ;
 Courtney Sims, joueur de basket-ball américain ;
 David Sims (1966-), photographe de mode britannique ;
 Dorothy Rice Sims (1889-1960), femme de lettres, journaliste, aviatrice et joueuse de bridge de compétition américaine ;
 George R. Sims, auteur et journaliste britannique ;
 Henry Sims (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 J. Marion Sims, gynécologiste américain ;
 Jericho Sims (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 John Sims, botaniste dont l’abréviation botanique standard est Sims ;
 Karl Sims, chercheur en infographie et artiste ;
 Lucas Sims (1994-), joueur américain de baseball ;
 Zoot Sims (1925-1985), un saxophoniste de jazz américain.

Toponyme

Sims, une petite ville de Caroline du Nord.
 Le Sims Trail, un sentier de randonnée du comté de Richland, en Caroline du Sud.
 Sims, un village du comté de Wayne dans l'Illinois.

Mathématiques 
 Formule asymptotique d'Higman-Sims, formule d'estimation utilisée en théorie des groupes, nommée d'après Charles C. Sims.

Patronyme anglais